Hucbald (variantes : Hukbald, Hugbald, Hugibald, Hugobald, Hubald ou encore Hubold) est un anthroponyme masculin germanique.

Étymologie 
Il est constitué de l'élément huc (ou hug), dérivé du proto-germanique *hugiz, signifiant « pensée, esprit », et de l'élément bald, dérivé du proto-germanique *balþaz et signifiant « fort, audacieux » ; il tomba en désuétude avant la fin du Moyen Âge. Son diminutif est Ubbo.

Personnages historiques 
Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique :
 Hucbald de Gouy (mort après 890), noble franc, comte d'Ostrevent et de Senlis ;
 Hubold, abbé de Saint-Germain-des-Prés de 892 à 893 ;
 Hucbald de Saint-Amand (mort en 930), moine bénédictin connu comme théoricien de la musique, poète et hagiographe ;
 Hucbald, noble franc du , comte de Bologne, père de Boniface I, duc de Spolète ;
 Hubald, évêque d'Imola (fl. 1108) ;
 Hubald, archevêque de Ravenne de 1208 à 1216.

Voir aussi 
 Ubald

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom germanique